Franciaország
Rumont, település Meuse megyében
Rumont, település Seine-et-Marne megyében